Tausa kan syfta på:

Colombia 

 Tausa (kommun), Cundinamarca, 
 Tausa (ort), Cundinamarca,